RNN steht für:

 den Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund
 ein Rekurrentes neuronales Netz, eine Form der neuronalen Netze, die auch Rückkopplung erlaubt
 den Flughafen Bornholm (ICAO-Code)

RNN